Aleksandra Krunić e Xenia Knoll erano le detentrici del titolo, ma Knoll ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Praga. Krunić ha fatto coppia con Dar'ja Gavrilova, perdendo in semifinale contro Tímea Babos e Andrea Hlaváčková.

Babos e Hlaváčková si sono aggiudicate il torneo battendo in finale Nina Stojanović e Maryna Zanevs'ka con il punteggio di 2-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (campionesse)
  Darija Jurak /  Anastasija Rodionova (primo turno)

 Ioana Raluca Olaru /  Ol'ga Savčuk (primo turno)
 Barbora Krejčíková /  Alla Kudrjavceva (semifinale)

Wildcard 

  Abir Elfahimi /  Lilya Hadab (primo turno)

 Laura Pous Tió /  Lina Qostal (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017